Districte d'Hamirpur (Himachal Pradesh), districte de l'Índia a l'estat d'Himachal Pradesh
 Districte d'Hamirpur (Uttar Pradesh), districte de l'Índia a l'estat d'Uttar Pradesh